Čierťaž (1102 m) – szczyt w Rudawach Weporskich na Słowacji
 Čierťaž (837 m) – szczyt w Górach Lubowelskich na Słowacji
 Čierťaž (787 m) – szczyt w Magurze Spiskiej na Słowacji (w Lipniku Wielkim)
 Čierťaž (778 m) – szczyt w Magurze Spiskiej na Słowacji (w Drużbakach Wyżnych)